Top Gear, a BBC televízió sorozata járművekről
Top Gear, autós magazin
Top Gear, a Gremlin Interactive Limited egyik videójátéka